Lois & Clark: The New Adventures of Superman, een televisieserie uit de jaren 90 met Dean Cain en Teri Hatcher
 The New Adventures of Superman (animatieserie), een animatieserie uit de jaren 60 van Filmation